Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Lukáš Rosol (ultimo turno)
  Ernests Gulbis (qualificato)
  Grega Žemlja (ultimo turno)
  Dmitrij Tursunov (primo turno, ritirato)
  Carlos Berlocq (qualificato)
  Ričardas Berankis (primo turno)
  Evgenij Donskoj (primo turno)

 Santiago Giraldo (qualificato) 
 Andrej Kuznecov (qualificato) 
 Rogério Dutra da Silva (primo turno) 
 Thiemo de Bakker (primo turno) 
 Albert Montañés (qualificato) 
 Jesse Levine (primo turno) 
 Blaž Kavčič (ultimo turno)

Qualificati

  Andrej Kuznecov
  Ernests Gulbis
  Andrej Golubev
  Jan Hájek

  Carlos Berlocq 
  Albert Montañés 
  Santiago Giraldo

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2013
ATP World Tour 2013